Indiana, een staat van de Verenigde Staten
 Indiana (autofabriek), een fabriek van vrachtauto's in de Amerikaanse staat Indiana
 Indiana County, een county in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Indiana (Pennsylvania), hoofdstad van deze county
 Indiana (roman), de eerste roman van de Franse schrijfster George Sand
 Indiana (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Indiana (voornaam), een uniseks-voornaam